

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mul“ beginnt.

Mul 



 Mul († 687), König von Kent
 Mul, Jeroen (* 1990), niederländischer Autorennfahrer